Côme-Séraphin Cherrier (1798-1885) était le député de Montréal.
 Côme-Séraphin Cherrier (1848-1912) était le député de La Prairie.